Арлашин — фамилия; имеет женскую форму Арлашина.
 Арлашин, Андрей Алексеевич (род. 1990) — российский футболист полузащитник клуба «Коломна».
 Арлашин, Василий Акимович (род. 1923) — член союза художников СССР.